Агвали () — село в Дагестане, административный центр Цумадинского района.

Образует муниципальное образование село Агвали со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Агвали расположен в бассейне Андийского Койсу.

Население

Примечания

Ссылки 

 Х. Абдулмажидова «Агвали родной»
 Агвали: фотографии

Населённые пункты Цумадинского района
Районные центры Дагестана
Муниципальные образования Цумадинского района
Сельские поселения Дагестана